Осовцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Осовцы — деревня в Берёзовском районе Брестской области
 Осовцы — деревня в Кобринском районе Брестской области
 Осовцы — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области
 Осовцы — деревня в Столинском районе Брестской области
 Осовцы — деревня в Гомельском районе Гомельской области

Украина 
 Осовцы — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Осовцы — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Осовцы — село в Бучачском районе Тернопольской области.